Rosamunde – variante del nome Rosmunda
 Rosamunde – composizione di Franz Schubert
 540 Rosamunde – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Rosmunda (disambigua)
 Rosamunda